Агилиља има више значења:
  Агилиља (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Агилиља (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агилиља (Агилиља, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику